Khrabrovo peut désigner :
 en bulgare (le nom étant écrit ) :
Khrabrovo, village bulgare de l'obchtina de Baltchik, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Khrabrovo, village bulgare de l'obchtina de Provadiya, situé dans l'oblast de Varna ;
 en russe (le nom étant écrit ) :
Khrabrovo, village russe du raïon de Gourievsk, situé dans l'oblast de Kaliningrad.